Licinia († um 155 v. Chr.) war seit etwa 192 v. Chr. die erste Ehefrau des römischen Politikers Marcus Porcius Catos des Älteren. Ihr Name wird aus dem Cognomen ihres Sohnes Marcus Porcius Cato Licinianus, den sie ihrem Gatten gebar, erschlossen.

Licinia war von vornehmer Abstammung und Cato der Ältere verbesserte durch die Heirat mit ihr seine soziale Stellung in der römischen Nobilität. Sie stillte ihren Sohn nach dessen Geburt selbst und hegte und pflegte ihn, wie auch der Vater seinen Sohn von Anfang an sehr sorgfältig erzog. Nach Licinias Tod, der auf etwa 155 v. Chr. anzusetzen ist, heiratete Cato der Ältere im hohen Alter Salonia, die Tochter eines Freigelassenen, und hatte mit ihr den Sohn Marcus Porcius Cato Salonianus.

Literatur

Anmerkungen

Stammbaum 

Römer
Ehepartner einer berühmten Person
Geboren im 3. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 2. Jahrhundert v. Chr.
Frau
Licinier
Marcus Porcius Cato der Ältere